Kampuchéa est un terme qui désigne le Cambodge. Il s'agit d'une transcription en français depuis la langue khmère du mot កម្ពុជា. Il fut officiellement utilisé pour nommer le Cambodge à deux reprises : 
 entre 1975 et 1979, alors qu'il était dirigé par les Khmers rouges, le pays s'appelait Kampuchéa démocratique ;
 entre 1979 et 1989, le régime pro vietnamien qui lui succéda utilisa le nom de République populaire du Kampuchéa.

SIGNIFICATION HISTORIQUE :

Dictionnaire Franco-Sanskrit sur le web http : // sanskrit.inria.fr

􏱆􏱈􏰽 kam v. [0] pft. (cakame) pp. (ka ̄nt ́a) pf. (ni) d ́esirer, aimer, ˆetre amoureux de — ca. r. (ka ̄mayate) ca. (ka ̄mayati) id. | inspirer de l’amour | faire aimer.

􏱆􏰬􏰿􏱊􏱅 kamboja m. pl. g ́eo. v ́ed. clan royal [ks.atriya] Kamboja des ́sak ̄as; pays et peuple de l’extrˆeme nord-ouest de l’Inde, au nord du Gandh ̄ara | leur roi | cheval ou ́el ́ephant du pays. 􏱆􏱈􏱔 kamra [kam-ra] a. m. n. f. kamr ̄a amoureux; ́epris | d ́esirable ; joli, charmant — f. kamra ̄ sorte d’instrument de musique. 

Kampuchea signifie " Peuple Bien-aimé" car "kam" vient du sanskrit qui veut dire aimer et vient aussi du Dieu de l'Amour Kama de l'époque où les anciens Khmers suivaient la voie du Sanata Dharma, la Voie de la Lumière et "Puchea" signifie peuple, "Pouch" en khmer.

Le Kampuchea actuel vient du Kamboja historique datant de l'époque des Vedas, il y a 6000 ans environ. D'après l'ancien dictionnaire du Sanskrit, le Kamboja (kam= bien-aimé et boja= peuple) est le clan royal des Sakas, un peuple qui vivait il y a plus de 6000 ans dans la région nord-ouest de l'Himalaya. À la suite des défaites successives avec entre autres Alexandre le Grand, le clan royal Kamboja s'est déplacé vers l'Est jusqu'à la région de l'Asie du Sud-Est et s'est établi sur le territoire du Cambodge actuel.

Histoire du Cambodge